Pacy-sur-Armançon
Pacy-sur-Eure
Saint-Aquilin-de-Pacy